Arthur Hultling kan syfta på:

* Arthur Hultling (1891–1934), svensk ingenjör och frikyrklig skribent
 Arthur Hultling (1926–2016), svensk teaterman